Анато́лий Ива́нович Фроло́в:
 Фролов, Анатолий Иванович (род. 1930) — советский железнодорожник, Герой Социалистического Труда.
 Фролов, Анатолий Иванович (род. 1940) — советский спортсмен-универсал (хоккей, хоккей с мячом).